В парному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Мартіна Навратілова і Габріела Сабатіні виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова 6-4, 6-1.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Габріела Сабатіні (чемпіонки)
 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (фінал)
 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (чвертьфінал)
 Беттіна Бюнге /  Лаура Гільдемейстер (чвертьфінал)

 Мерседес Пас /  Ева Пфафф (1-ше коло)
 Дженні Бірн /  Джанін Тремеллінг (півфінал)
 Вірджинія Рузічі /  Катрін Танв'є (півфінал)
 Катаріна Ліндквіст-Раян /  Тіна Шоєр-Ларсен (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Italian Open (теніс)